Hjalmar Olsson kan avse:

 Hjalmar Olsson (geolog) (1860–1943), geolog
 Hjalmar Olsson (boxare) 1864–1927
 Hjalmar Olsson (båtbyggare) 1896–1981
 Hjalmar Olsson (bankman) (1886–1966), målare och bankdirektör
 Hjalmar Olson (direktör) (1902–1990), kemist och företagsledare